Pride and Prejudice and Zombies (boek), een boek van Seth Grahame-Smith
 Pride and Prejudice and Zombies (film), een film van Burr Steers

Zie ook 
 Pride and Prejudice